Denis Troch (1959-), est un joueur puis entraîneur français de football.
 Fien Troch (1978, est une réalisatrice et scénariste belge.
 Ludo Troch (?-), est un monteur belge.
 Rafaël Troch (1960-2010), est un acteur et metteur en scène belge.

Divers 
 Brasserie De Troch.

Patronyme flamand